Külbel steht für:
 Külbel, ein Vorprodukt der Glasherstellung

Külbel ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Kübel